Вај има више значења:
 Вај (Аризона)
 Вај (Монтана)